Hartsuiker ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Hartsuiker (1940–2019), niederländischer Ruderer
 Ton Hartsuiker (1933–2015), niederländischer klassischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge